Il doppio del torneo di tennis Louisville Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Víctor Pecci che hanno battuto in finale Victor Amaya e John James 6-4, 6-7, 6-4.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Dick Stockton (semifinali)
 Wojciech Fibak /  Víctor Pecci (Campioni)
 José Higueras /  Manuel Orantes (quarti di finale)
 Ricardo Cano /  Jaime Fillol (quarti di finale)

 Colin Dowdeswell /  Hans Gildemeister (quarti di finale)
 Mike Cahill /  Terry Moor (semifinali)
 Ismail El Shafei /  Brian Fairlie (quarti di finale)
 Victor Amaya /  John James (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Louisville Open 1978